De 100 meter vrije slag voor mannen op de wereldkampioenschappen zwemmen 2017 in Boedapest vond plaats op 26 en 27 juli 2017. Na afloop van de series kwalificeerden de zestien snelste zwemmers zich voor de halve finales, de snelste acht uit de halve finales gingen door naar de finale.

Records
Voorafgaand aan het toernooi waren dit het wereldrecord en het kampioenschapsrecord

Uitslagen

Series

Halve finales

Finale

Bronvermelding 
 Uitslag series
 Uitslag halve finales
 Uitslag finale

Mannen vrij 0050